Die Croatia Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Juli 2005 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Generali Open und in Los Angeles der Mercedes-Benz Cup gespielt. Erstere gehörten zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Los Angeles und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Guillermo Cañas, der dieses Jahr nicht erneut antrat. Der Der Seriensieger von 2001 bis 2003 Carlos Moyá, konnte in diesem Jahr als Sechslistensechster wieder das Finale erreichen. Dort unterlag er dem argentinischen Setzlistenzweiten Guillermo Coria. In der laufenden Saison war es der erste Titel, insgesamt gewann er sein neunten und letztes Turnier seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, José Acasuso und Flávio Saretta, traten nicht erneut an. Die topgesetzten Tschechen Jiří Novák und Petr Pála konnten das Turnier ohne den Verlust eines Satzes gewinnen. Im Finale besiegten sie Michal Mertiňák und David Škoch. Damit gewannen sie ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Novák war es der 17. Titel, für Pála der 4. Triumph der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 319.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 340.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Umag